Loma Cruz kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Loma Cruz, San Pedro Pochutla, ort, 
 Loma Cruz, San Mateo Piñas, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar